Rogers Cup 2012 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 1000 для мужчин и WTA Premier 5 для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах. Мужской турнир в этом году проводился в Торонто, а женский — в Монреале.

Соревнования прошли с 6 по 13 августа.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Серена Уильямс
 мужской парный разряд —  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич
 женский парный разряд —  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд

US Open Series

Мужчины 
К четвёртой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP Masters 1000) или 1/8 финала и выше (ATP 250 и ATP 500)

Женщины 
К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Premier) или 1/8 финала и выше (Premier 5 и Premier Mandatory)

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Новак Джокович обыграл  Ришара Гаске со счётом 6-3, 6-2.
 Джокович выигрывает 3й титул в сезоне и 31й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске уступает свой 2й финал в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины одиночки 

 Петра Квитова обыграла  Ли На со счётом 7-5, 2-6, 6-3.
 Квитова выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Ли уступает свой 3й финал в сезоне и 8й за карьеру в туре аасоциации.

Мужчины пары 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Марселя Гранольерса /  Марка Лопеса со счётом 6-1, 4-6, [12-10].
 Братья выигрывают свой 5й совместный титул в сезоне и 80й за карьеру в туре ассоциации.

Женщины пары 

 Клаудиа Янс-Игначик /  Кристина Младенович обыграли  Надежду Петрову /  Катарину Среботник со счётом 7-5, 2-6, [10-7].
 Янс-Игначик выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Младенович со 2й попытки побеждает в финале парного турнира ассоциации.

См. также 
 Canada Masters

 Мировой тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер серия WTA
 US Open Series 2012

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Август 2012 года
2012
Канада